Miejscowości w USA:
 Frankenmuth – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
Gminy w USA:
 Frankenmuth (ang. Frankenmuth Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw